La Ròca steht für:

 La Ròca, den piemontesischen Namen von Rocca Canavese, Gemeinde in der Provinz Turin, Italien
 La Ròca, den okzitanischen Namen von Laroque, Gemeinde im Département Hérault, Frankreich
 La Ròca, den okzitanischen Namen von La Roque-Sainte-Marguerite, Gemeinde Département Aveyron, Frankreich

Siehe auch:
 Pete LaRoca (1938–2012), US-amerikanischer Schlagzeuger